Das Erste Mal — дебютный мини-альбом релиз немецкого проекта Virtual><Embrace, выпущен в 2004 году на лейбле Alfa Matrix. Ремиксы делали такие группы как:Neikka RPM и Glis.

Список композиций 
 Dementia (5:14)
 Roots Of Evil (4:46)
 The End (4:50)
 Dementia (Remix by Psi.Corp) (5:43) Remix — Psi.Corp
 The End (Remix by Noise Pirate) (5:17) Remix — Noise Pirate
 Dementia (Remix by Sebastian Schleinitz) (5:01) Remix — Sebastian Schleinitz
 The End (Remix by Oliver Senger) (5:11) Remix — Oliver Senger
 Dementia (Remix by Solitary Experiments) (4:36) Remix — Solitary Experiments
 The End (Remix by Neikka RPM) (3:52) Remix — Neikka RPM
 Dementia (Remix by Schattenschlag) (4:03) Remix — Schattenschlag
 The End (Remix by Glis) (4:08) Remix — Glis
 Dementia (Remix by Negative Brain) (4:06) Remix — Negative Brain

Альбомы 2004 года
Дебютные альбомы 2004 года
Альбомы Alfa Matrix